Соревнования по спринту классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 17 февраля. Соревнования в спринте проводились на Олимпийских играх третий раз и впервые — классическим стилем. В соревнованиях приняли участие 54 лыжницы из 27 стран. Максимальное число участниц — по 4 от страны — выставили Канада, Финляндия, Казахстан, Норвегия, Россия и Швеция.

Все гонки состоялись в Олимпийском парке Уистлера. С 10:15 до 11:00 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, а с 12:30 до 14:00 четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Олимпийская чемпионка 2006 года канадка Чандра Кроуфорд приняла участие. Она смогла пройти в четвертьфинал, но в своём забеге заняла последнее, шестое место. Серебряный и бронзовый призёры Олимпиады-2006 немка Клаудия Кюнцель и россиянка Алёна Сидько не участвовали.

Один из лидеров спринтерского Кубка мира Петра Майдич на разминке непосредственно перед стартом упала с трассы в овраг и получила травму. Ей разрешили стартовать последней (под третьим стартовым номером), и она, несмотря на явные признаки сильной боли прямо на трассе, смогла пройти квалификацию и впоследствии выиграть бронзовую медаль. После финиша она не могла идти, и её унесли сотрудники Красного креста.

Будущие призёрки соревнований — Марит Бьёрген и лидер зачёта Кубка мира Юстина Ковальчик — прошли в финал. В финале долгое время лидировала Ковальчик, потом её догнала Бьёрген, и на некотором расстоянии от них держались Петра Майдич и Анна Ульссон. На финишной прямой Бьёрген, до этого выигрывавшая четвертьфинал и полуфинал, оторвалась от Ковальчик и стала олимпийской чемпионкой, а Майдич опередила Ульссон и приблизилась к Ковальчик.

Бьёрген, обладательница трёх олимпийских медалей, впервые стала олимпийской чемпионкой (впоследствии она выиграет 8 золотых медалей и станет самой титулованной лыжницей в истории Олимпийских игр), а Ковальчик к бронзовой медали на дистанции 30 км в Турине добавила серебряную в Ванкувере. Для Майдич бронзовая медаль стала первой на Олимпийских играх. Это также первая медаль Словении в лыжных гонках и пятая на зимних Олимпийских играх (все пять медалей — бронзовые).

Медалисты

Соревнование

Квалификация 

Первые тридцать спортсменок проходят в четвертьфинал.

Четвертьфинал 

В каждом четвертьфинале две победительницы проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят две участницы с лучшим временем из всех остальных спортсменок.

Полуфиналы 

В каждом полуфинале две победительницы проходят в финал. Также в финал проходят две участницы с лучшим временем из всех остальных спортсменок.

Финал

Окончательное распределение мест

Ссылки 
 Результаты